Kriegerdenkmal Germania steht für:

 Kriegerdenkmal Germania (Witten)
 Kriegerdenkmal Germania (Rheindürkheim)
 Kriegerdenkmal Germania (Oberwesel)
 Kriegerdenkmal Germania (Fallersleben)
 Kriegerdenkmal Germania (Duisburg)